

Patronyme 

 Charles Cogan (né en 1928), militaire et journaliste américain ;
 Fanny Cogan (1866-1929), actrice américaine ;
 Henri Cogan (1924-2003), acteur et cascadeur français ;
 Joseph Cogan (1903-1944), comptable-économe de la Maison d'Enfants de Broût-Vernet (Allier), durant la Seconde Guerre mondiale, déporté avec ses deux enfants par le Convoi No. 64, en date du  de Drancy à Auschwitz ;
 Milo de Cogan (mort en 1182), aventurier anglo-normand ;
 Nathan Cogan (1914-2009), acteur israélien ;
 Pierre Cogan (1914-2013), coureur cycliste français.

Culture 

 Cogan, bande dessinée de Jean Ollivier et Christian Gaty ;
 Cogan: Killing Them Softly, film américain, 2012.

Toponymes

 Le pont couvert de Cogan House (en ) est pont couvert de type  qui enjambe le Larrys Creek et qui se situe dans le Cogan House Township, dans le comté de Lycoming en Pennsylvanie.
 , une maison stylistiquement remarquable, située au 48 Elm Street à Stoneham dans le Massachusetts aux États-Unis.
 , une commune du Pays de Galles.
 , une gare de train du Pays de Galles.
Patronyme anglais
Patronyme hébreu